O 2015-16 Coppa Titano foi a 56° copa da história. O torneio começou em 15 de setembro de 2015, e terminou em 1 de Maio de 2016.

La Fiorita venceu o torneio e se classificou para a Liga Europa.

Formato 
O formato da Copa foi diferente das últimas temporadas. Quinze equipes de San Marino foram sorteados em quatro grupos. Os vencedores e os segundos classificados de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

Fase de grupos 
Cada equipe teve um total de seis partidas contra os times do seu grupo. Nos grupos A, B, e C as equipes se enfrentaram duas vezes. No grupo D, as equipes se enfrentaram três vezes.

Grupo Um

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Primeira fase 
A primeira fase envolveu a oito equipas que se qualificaram como vencedores e segundos classificados de cada um dos quatro grupos na fase de grupos.

Equipas qualificadas

Suporte

Semi-finais

Final 
Os vencedores da semi-final competiu em um jogo para ser o vencedor.

Os vencedores, La Fiorita, ganhou um lugar no 2016-17 da Liga Europa da primeira fase de qualificação.

Ligações externas 
 site oficial (em italiano)
 uefa.com

Referências 

2015 no futebol
2016 no futebol